

Patronyme
 Éric Lhoste, (1951- ), est un ancien footballeur professionnel français.
 Jean Lhoste, (1913- ), est un entomologiste français.
 Jean L'Hoste, (1586-1631), fut un mathématicien, ingénieur, conseiller de guerre et intendant des fortifications du duc de Lorraine. 

Homonymie
Homonymie de patronyme